Архы́з может означать:
 Архыз — горный район и одноименный посёлок в Карачаево-Черкесии.
 Всесезонный горнолыжный курорт «Архыз» — туристско-рекреационный комплекс в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.
 Архыз (минеральная вода) — бренд российской компании «Архыз Оригинал», под которым выпускается бутилированная лечебная минеральная и очищенная воды. 
 Архыз — название участка Тебердинского национального парка.
 Станция оптических наблюдений «Архыз» — научно-измерительный пункт космических объектов.
 Архыз 24 — первый республиканский телеканал республики Карачаево-Черкесия.

См. также 
 Нижний Архыз